

Espanha 
Língua valenciana (ou valencià) —  glossónimo usado na Comunidade Valenciana para se referir à língua catalã
Reino de Valência — reino cristão medieval do leste da Península Ibérica

Geografia 
Valência — cidade da comunidade autónoma com o mesmo nome
Comunidade Valenciana — comunidade autónoma
Valência (província)
Valencia de Don Juan — município da província de León, também conhecido como Coyanza
Valência de Alcântara (comarca) — comarca da Estremadura
Valência de Alcântara — na província de Cáceres, Estremadura

Municípios da província de Badajoz, Estremadura 
Valencia del Mombuey
Valencia del Ventoso
Valencia de las Torres

Clubes de futebol 
Valencia Club de Fútbol
Valencia Club de Fútbol Mestalla

Estados Unidos 
Valencia (Califórnia) — cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos
Valencia (Novo México) — região censo-designada do Novo México
Valencia (Pensilvânia) — distrito da Pensilvânia
Valencia West — região censo-designada do Arizona

Venezuela 
Valencia (município da Venezuela) — município do estado de Carabobo
Valencia (Venezuela) — capital do município de mesmo nome

Outros usos 
Valência (química)
Valencia (Córdoba) — município do departamento de Córdoba, Colômbia
Valência (Fogo) — clube de futebol da ilha do Fogo, Cabo Verde
Edwin Valencia — futebolista colombiano, que atua pelo Fluminense
5941 Valencia — asteroide da cintura principal
Valencia letourneuxi — espécie de peixe da família Cyprinodontidae
Valencia hispanica — espécie de peixe da família Cyprinodontidae

Desambiguações de topônimos